Донегол может означать:

 Топонимы
 Донегол — город в Ирландии;
 Донегол — графство в Ирландии;
 Донегол — залив в Ирландии;
 Донегол — нагорье в Ирландии.
 Донегол — один из замков Ирландии, расположен в графстве Донегол, в центре города Донегол.
 Другое
 Донегол — шерстяная ткань.
 «Донегол Селтик» — североирландский футбольный клуб.